Vigorelli steht für:

 Velodromo Maspes-Vigorelli, Radrennbahn in Mailand, Italien

Vigorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Vigorelli (1892–1964), italienischer Politiker, Mitglied der Abgeordnetenkammer und Minister